Sture Gadd kan syfta på:

* Sture Gadd (1880–1962), svensk general
 Sture Gadd (1945–2020), finlandssvensk journalist och redaktör